Wang Qiang era la detentrice del titolo, ma hanno perso nel primo turno contro Zhang Ling.

Zhang Shuai hanno battuto in finale Zhou Yimiao 6–2, 6–1.

Teste di serie 

  Misaki Doi (semifinali)
  Duan Yingying (primo turno)
  Zhang Shuai (Campionessa)
  Zhou Yimiao (finale)

  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Wang Qiang (primo turno)
  Zheng Saisai (semifinali)
  Yurika Sema (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Beijing International Challenger 2013